Cabas-Loumassès – comune francese situato nel dipartimento del Gers
 Basilio Cabas – ex calciatore italiano